

Localidades

Center City (Filadélfia)
Center City (Minnesota)

Desambiguações de topônimos